L’edizione 1971-72 della A PFG vide la vittoria finale del CSKA Septemvriysko zname Sofia, che conquista il suo sedicesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Petar Zhekov del CSKA Septemvriysko zname Sofia con 27 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CB) vince la Coppa nazionale
(*) 2 punti di penalizzazione
(**) 6 punti di penalizzazione

Verdetti 
 CSKA Septemvriysko zname Sofia Campione di Bulgaria 1971-72.
 Marek Stanke Dimitrov e Chardafon-Orlovets Gabrovo retrocesse in B PFG.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1972-1973: CSKA Septemvriysko zname Sofia qualificato.
 Coppa UEFA 1972-1973: Levski-Spartak Sofia e PFC Beroe Stara Zagora qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
Campionato bulgaro di calcio